Hrvatska:
Lovrečan (Ivanec), gradsko naselje Ivanca
Lovrečan (Zlatar Bistrica), naselje u općini Zlatar Bistrica